Brenck ist der Name von:

 Bess Brenck-Kalischer (1878–1933), deutsche Dichterin
 Heinz Brenck (1915–1983), deutscher Politiker (CSU), MdB

Siehe auch:
 Brenk (Begriffsklärung)